Альвес — фамилия.
 Альвес, Леонель (род. 1993) — андоррский футболист, полузащитник клуба «Унио Эспортива Санта-Колома» и национальной сборной Андорры.
 Альвес, Фернандо (род. 1959) — уругвайский футболист, вратарь сборной Уругвая.
 Альвес, Хорхе Габриэль (род. 1974) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Рампла Хуниорс».

Двойные фамилии 
 Мелконян Альвес, Габриэль (род. 1987) — уругвайский пловец. См. также 
 Алвес